Брызга́лин — русская фамилия; имеет женскую форму Брызгалина.

 Брызгалин, Алексей Алексеевич (род. 1978) — российский регбийный судья.
 Брызгалин, Аркадий Викторович (род. 1966) — российский правовед.
 Брызгалин, Виктор Степанович (1941—2014) — российский музыкант, баянист, педагог, заслуженный артист России.
 Брызгалин, Кирилл Дмитриевич (род. 1982) — российский шахматист, гроссмейстер (2008).
 Брызгалин, Сергей Николаевич (1917—1977) — советский рабочий, депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда (1966).